Dima – stampo, maschera, forma, impiegati nella produzione artigianale
Dima – comune spagnolo nella comunità autonoma dei Paesi Baschi
Dima – ipocoristico del nome proprio di persona russo Dmitrij